Castelnou (Aragó), municipi aragonès
 Castelnou  o Castellnou dels Aspres , municipi i població del Rosselló, a la Catalunya del Nord